MTF steht als Abkürzung für:
 Mannschaftstransportfahrzeug verschiedener Hilfsorganisationen (insbesondere der Feuerwehren) in Deutschland und Österreich
 Materialtransportfahrzeug, siehe Feuerwehrfahrzeuge in der Schweiz#Materialtransportfahrzeuge (MTF)
 Medizinische Task Force, Einsatzeinheit des Bevölkerungsschutzes in Deutschland
 Multilaterales Handelssystem englische Abkürzung für Multilateral Trade Facility
 Move to front, Kodierungsverfahren 
 Modulationstransferfunktion oder auch Modulationsübertragungsfunktion, Methode zur Bestimmung des Detailkontrastverlusts
 Mecklenburger Tief- und Fernmeldebau, Unternehmen in Kriesow
 MtF, trans weibliche Person (male to female)

MTF